Красного́рская лыжня (Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам) — ежегодная лыжная серия забегов среди профессионалов. Проводится в Красногорске в последних числах декабря с целью выявления сильнейших спортсменов страны, лучшие из которых будут представлять Россию на международных соревнованиях. В 2010 году гонка являлась отбором на Tour de Ski.

История 
Создание красногорской трассы относится к концу 1950-х годов, когда переехавший жить в Красногорск Иван Утробин решил подготовить лыжную трассу для самостоятельных тренировок. Место долго искать не пришлось, практически под боком располагались крутые овраги и пологие лесные равнинные участки.

Впервые соревнования были организованы по инициативе Красногорского механического завода и федерации лыжных гонок Советского Союза в 1968 году. Тогда в Красногорск приезжали сильнейшие лыжники для отбора в сборную команду СССР. Эта традиция сохраняется и по сей день.

Условия 
Регламент соревнований определяет четыре вида забегов раздельные для мужчин и женщин:
 индивидуальный спринт классическим стилем (КС);
 индивидуальная гонка КС;
 индивидуальный спринт свободным стилем (СВ);
 индивидуальная гонка СВ.

Результаты

2010

Статистика 2010

2011

Статистика 2011

2012 

 На этапе квалификационных забегов классическим стилем 22 декабря 2012 года был дисквалифицирован Никита Крюков за применение техники конькового хода (п.343.8 международных правил проведения соревнований по лыжным гонкам).
 Дистанции классических гонок с раздельным стартом 23 декабря 2012 года сокращены до 5 км у женщин и до 10 км у мужчин из-за низкой температуры воздуха.

Статистика 2012

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Соревнования по лыжным гонкам
Ежегодные спортивные соревнования в России
Спортивные соревнования в Красногорске